Resultats del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 disputat a la temporada 1991 al circuit de Spa-Francorchamps el 25 d'agost del 1991.

Resultats

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 47. 811

 Volta ràpida: Roberto Moreno 1' 55. 161 (a la volta 40)

Referències 
 

Bèlgica
1991